Јалшевец може бити:

 Јалшевец Брешки, насељено мјесто града Иванић-Града, Република Хрватска
 Јалшевец Нартски, насељено мјесто у општини Ругвица, Република Хрватска
 Јалшевец Свибовечки, насељено мјесто у општини Вараждинске Топлице, Република Хрватска